Новая Зиновьевка — название населённых пунктов:

Россия 

Новая Зиновьевка — до 1937 г. название села Красная Зорька в Барышском районе Ульяновской области.

Украина 

Новая Зиновьевка — до 1936 г. название села Степовое в Новоодесском районе Николаевской области.

См. также 

 Зиновьевка
 Старая Зиновьевка